Supercoppa belga 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2015 – torneo di pallavolo maschile